Ону () — фамилия.

Известные носители — представители российского дворянского рода (см. Ону (дворянский род)):

 Ону, Александр Михайлович (1865—1935)
 Ону, Андрей Михайлович (1881—1950)
 Ону, Константин Михайлович (1875—1950)
 Ону, Михаил Константинович (1835—1901)